Скотт Янг (,  1 жовтня 1967, Клінтон, Массачусетс) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 11-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс»,  «Піттсбург Пінгвінс»,  «Квебек Нордікс»,  «Колорадо Аваланч»,  «Анагайм Дакс»,  «Сент-Луїс Блюз» та  «Даллас Старс».

Загалом провів 1322 матчі в НХЛ, включаючи 141 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 49 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Володар Кубка Стенлі в складі «Піттсбург Пінгвінс» — 1991.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Колорадо Аваланч» — 1996.
Збірні США 
 Бронзова медаль молодіжного чемпіонату світу 1986 року.
 Команда усіх зірок, обрана ЗМІ на чемпіонаті світу 1987 року.
 Володар Кубка світу — 1996.
 Срібні медалі зимових Олімпійських ігор — 2002.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання
 
 

американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1988
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Ландсгута»
Хокеїсти «Больцано»
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Франкфурта»
Срібні олімпійські медалісти США
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Массачусетсу